«» () — американский телесериал 1999 года, режиссёр Джоэль Дж. Фигенбаум.
 «» () — канадская военная драма 2001 года, режиссёр Джон Грэй.
 «» () — американская драма 2007 года, режиссёр Билл Коркоран.
 «Тихая гавань» () — американская драма 2013 года, режиссёр Лассе Халльстрём.